Giovanni Farina – calciatore italiano nato nel 1902
 Giovanni Farina – calciatore italiano nato nel 1920
 Giovanni Farina – scrittore italiano
 Giovanni Farina – politico italiano
 Giovanni Farina – imprenditore italiano
 Giovanni Farina – militare italiano, decorato di Medaglia d'oro al valor militare alla memoria